Maibock ist
 eine Starkbiersorte, siehe dazu Maibock
 ein männliches Reh (Rehbock), das in seinem 2. Lebensjahr im Mai gejagt wird.
 In der Gastronomie wird auch der Braten vom Schmalreh (weibliches Reh im 2. Lebensjahr) als Maibock angeboten.